Der Kreml in Ismailowo (, manchmal auch Kreml in/von Ismajlowo) ist ein Freizeit- und Kulturpark im Nordosten von Moskau, in der Nähe des Ismailowoer Parks. Er wurde von 1998 bis 2007 im Stil der russischen Architektur des frühen 17. Jahrhunderts angelegt. 2001 fand die Eröffnung statt. Es gibt ein zentrales und der traditionellen Architektur des Moskauer Kremls nachempfundenes Ensemble, das mehrere Museen beherbergt (u. a. Wodka-, Glockengießer- und Märchenmuseum), sowie einen russischen Handwerker- und Handelsmarkt. Geplant sind weitere Freizeiteinrichtungen wie ein Nachbau eines Schiffes von Peter I. Weitere Attraktionen sind eine große Kirche im Holzbaustil, Restaurants und Geschäfte mit traditioneller russischer Handwerkskunst. Im Komplex gibt es weiterhin ein Hotel.

Weblinks 

 Offizielle Homepage
 Filmclip bei russland.RU

Kultur (Moskau)
Parkanlage in Moskau
Freizeitpark in Russland
Freizeitpark in Europa
Östlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
Unternehmen (Moskau)
Parkanlage in Europa